Ansion est un nom propre qui peut désigner :

 Ansion, ancien nom de Saint-Jouin-de-Marnes, dont l'orthographe peut être aussi Ension, Hension, Enixio, Ansio, Enessio.

 Ansion,une planète de l'univers Star Wars.